Geografia: L'Empordà, comarca natural de Catalunya, dividit en Baix Empordà i Alt Empordà
 Música: «L'Empordà», cançó del grup Sopa de Cabra
 Poesia: L'Empordà, sardana escrita per Joan Maragall i Gorina i amb música d'Enric Morera i Viura
 Alimentació: Empordà, denominació d'origen protegida d'oli d'oliva
 Escultura: L'Empordà, escultura realitzada per Ernest Maragall i Noble